Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 24 au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Savchenko et Natasha Zvereva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Indianapolis
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en octobre 1988